Гвајакил има више значења:

 Гвајакил
 Гвајакил (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Гвајакил, Лас Кабањас (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику